Борис Пестель:
 Пестель, Борис Владимирович (1739—1811) — московский почт-директор с 1763 года.
 Пестель, Борис Иванович (1796—1848) — государственный деятель, олонецкий, затем смоленский, позднее владимирский вице-губернатор.